Isidoro Kutno (Rio de Janeiro, 6 de julho de 1956) é um guitarrista, arranjador, professor e compositor brasileiro. Estudou na Berklee College of Music (Boston - EUA). Acompanhou em shows grandes artistas da música popular brasileira como, Marisa Monte, Angela Ro Ro, Amelinha, Joanna, Marlene, entre outros.

Ligações externas 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)